

Acronyme 
MAK peut désigner :
 Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement politique en Algérie ;
 Musica Antiqua Köln, un ensemble allemand spécialisé dans l'interprétation de la musique baroque ;
 Museum für angewandte Kunst, le musée des arts appliqués de Vienne ;
 , un groupe de musique hip-hop basque ;
 Multiple activation key, un type de clé d'activation de Microsoft Windows ;
 Межгосударственный авиационный комитет (en français, Comité intergouvernemental d'aviation), l'autorité de contrôle aérien de la Communauté des États indépendants.

Abréviation 
MaK peut désigner :
 , une entreprise allemande de fabrication de moteurs Diesel pour les bateaux, les locomotives et les engins à chenilles. La production des moteurs « Marine » a été rachetée en 1997 par Caterpillar.

Code 
MAK peut désigner :
 MAT Macedonian Airlines, une compagnie aérienne aujourd'hui disparue, selon le code OACI.

mak peut désigner :
 makassar, une langue parlée en Indonésie, selon le code ISO 639-3.

Nom commun 
Mak peut désigner :
 mak, une langue parlée dans la province du Guizhou, en République populaire de Chine.

Patronyme 

   ;
 Christina Mak (née en 1978), une joueuse de squash hongkongaise ;
 Geert Mak (né en 1946), un historien et journaliste néerlandais ;
 Teresa Mak (née en 1975), une actrice hongkongaise.

Référence 

Patronyme anglais
Patronyme chinois